Michel Leblanc ist der Name folgender Personen:

* Michel Leblanc, Pseudonym von Michel Lemoine (1922–2013), französischer Schauspieler und Filmregisseur
 Michel Leblanc (Eishockeyspieler) (* 1959), französisch-kanadischer Eishockeyspieler 
 Michel Leblanc (Unternehmer), kanadischer Unternehmer